Rezultati Prvenstva Anglije 1957 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Althea Gibson je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Althea Gibson (Prvakinja)
  Louise Brough (Četrtfinale)
  Shirley Bloomer (Četrti krog)
  Dorothy Knode (Polfinale)
  Darlene Hard (Finale)
  Thelma Long (Prvi krog)
  Angela Mortimer (Tretji krog)
  Vera Puzejova (Tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1957